Diese Liste der Abgeordneten zum Oberösterreichischen Landtag (XII. Wahlperiode) listet alle Abgeordneten zum Oberösterreichischen Landtag in der XII. Wahlperiode auf. Die Wahlperiode reichte vom 23. Juni 1919 bis zum 18. Mai 1925. Nach der Landtagswahl 1919 entfielen 38 der 72 Mandate auf die Christlichsoziale Partei (CS), 22 auf die Sozialdemokratische Partei (SD) und 12 auf die Freiheits- und Ordnungspartei (FOP), die sich aus der Großdeutschen Partei und dem Landbund zusammengeschlossen hatten. Der Landtag wählte nach der Angelobung die Landesregierung Hauser V.

Funktionen

Landtagspräsidium 
Das Landtagspräsidium setzte sich aus dem Landeshauptmann Johann Nepomuk Hauser (CS) und den Landeshauptmann-Stellvertretern Josef Schlegl (CS), Josef Gruber (SD) und Franz Langoth (FOP) zusammen.

Landtagsabgeordnete

Einzelnachweise

Literatur 
 Harry Slapnicka: Oberösterreich – Die politische Führungsschicht. 1918 bis 1938 (= Beiträge zur Zeitgeschichte Oberösterreichs. 3). Oberösterreichischer Landesverlag, Linz 1976, ISBN 3-85214-163-X.

Weblinks 
 Land Oberösterreich Biografien aller Landespolitiker von 1861 bis heute

Liste 12
19, Oberosterreich